

Geografia
 Monico – comune degli Stati Uniti d'America nello stato del Wisconsin

Persone
 Giuseppe Monico – letterato italiano
 Jacopo Monico – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Rita Monico – cantante italiana